Джо́зеф Пу́литцер (также Пу́лицер; , 10 апреля 1847,  — 29 октября 1911, ) — американский издатель и журналист, родоначальник жанра «жёлтой прессы». Был членом престижного , в который входили представители финансово-промышленной аристократии и наиболее видные персоны восточного побережья США.

Биография 
Пулитцер родился 10 апреля 1847 года в венгерском городке Мако в обеспеченной еврейской семье. Вскоре семья переехала в Будапешт, там Пулитцер учился в частной школе.

В юности Пулитцер мечтал о военной карьере, но по состоянию здоровья не был зачислен в австрийскую армию. Затем ему удалось завербоваться в армию США, но во время плавания в Америку он передумал и по прибытии дезертировал. Ему всё же пришлось повоевать — он застал в США окончание гражданской войны.

Некоторое время Джозеф занимался изучением нового для него английского языка, параллельно работая в немецкоязычной газете, издававшейся в Сент-Луисе. В 1878 году Пулитцер купил газету «St. Louis Post-Dispatch» и активно работал над преобразованием её бизнес-модели. Одно из серьёзных нововведений Пулитцера — проведение постоянных газетных кампаний по различным поводам с политическими разоблачениями и кричащими заголовками. Эти кампании приковывали внимание читателей, поднимали тираж газеты и приносили солидный доход издателю.

В 1883 году Пулитцер приобрёл газету «The New York World». Он подчеркивал, что его газеты будут «направлены на интересы простых людей, а не на интересы обладателей толстых кошельков». Акцент был сделан на привлечение массового среднего читателя. Методы, которыми Пулитцер завоевывал читательский интерес, были просты и действенны. Он совмещал на страницах газет статьи о политической коррупции, журналистские расследования, сенсации в различных областях жизни, немного юмора и достаточное количество рекламы. Позже он стал добавлять спортивные новости, рубрики, посвященные женщинам, яркие иллюстрации. Пулитцер придавал особое значение иллюстративному ряду. Он пригласил к сотрудничеству ведущих карикатуристов (стала первой газетой, постоянно помещавшей политические карикатуры на первой полосе). Пулитцер требовал от своих журналистов не столько «таскать сенсации», сколько уметь их подавать. Набранные аршинными буквами заголовки типа «Дыхание смерти», «Террор на Уолл-стрит» или «Любовники малышки Лизы» захватывали внимание. А вместе это составляло созданный Пулитцером новый газетный стиль, названный позже «жёлтой прессой». Но выше всего Пулитцер ставил так называемые крестовые походы своих журналистов (этакие редакционные проверки, написанные в жанре репортажа). Блестящим примером «крестового похода» стала статья Нелли Блай о нью-йоркской психиатрической лечебнице. Чтобы проникнуть туда, журналистка столь успешно симулировала сумасшествие, что четверо из пятерых осматривавших её психиатров поставили диагноз «шизофрения». Когда Нелли спустя несколько недель «выздоровела», она опубликовала репортаж, в котором рассказала о том, что больных содержат в холоде и голоде и жестоко с ними обращаются. После этой публикации мэрия переоборудовала лечебницу.

Когда Пулитцер покупал The New York World, тираж газеты не превышал 15 000 экз. Через 15 лет, в 1898 году, он вырос до 1 млн экз. St. Louis Post-Dispatch, The New York World и другие газеты создали Пулитцеру состояние в $20 млн (соответствует нынешним $3 млрд).

В 1885 году Пулитцер был избран в Палату представителей.

В 1887 году он почти ослеп и оставил пост главного редактора The New York World. К 1890 году у издателя стали случаться нервные срывы, и он вообще отошёл от дел. Болезнь прогрессировала, и скоро Пулитцер не мог даже передвигаться без посторонней помощи. Вдобавок у него развилась болезненная чувствительность к шуму. Пулитцер лечился в лучших клиниках мира, но ничто не помогало. Последние годы жизни он вынужден был провести в звуконепроницаемых бункерах в своем нью-йоркском особняке и на яхте «Свобода». Умер Джозеф Пулитцер на борту своей любимой яхты в гавани Чарлстона (шт. Южная Каролина) 29 октября 1911 года.

Наследие 
Незадолго до своей смерти он надиктовал то, что в США считается его профессиональным завещанием: «Только искреннее чувство ответственности спасёт журналистику от раболепства перед классом имущих, которые преследуют эгоистические цели и противодействуют общественному благоденствию».

Имя Пулитцера носит высшая журналистская премия в США, присуждаемая за страсть к точности, приверженность к человеческим интересам, предоставление аудитории развлечения, удовлетворение любознательности. Ещё в 1904 году Пулитцер составил завещание, в котором жертвовал два миллиона долларов Колумбийскому университету. Три четверти этих денег предназначались на создание высшей Школы журналистики, а оставшаяся сумма — на премии для американских журналистов. Он завещал назначить четыре премии за журналистику, четыре — за достижения в области литературы и драмы, четыре «плавающие» премии — за различные достижения в гуманитарной области и одну премию — за вклад в образование.  была основана через год после смерти Пулитцера, а премию начали вручать начиная с 1917 года. Всего присуждается 25 премий. Лауреаты премии получают по 10 тысяч долларов. Особо отмечается номинация «За служение обществу».

Символ США — знаменитая статуя Свободы, установленная на острове Либерти-айленд, — появился здесь благодаря стараниям Джозефа Пулитцера. Идея возведения статуи была непопулярна, и государство отказалось финансировать этот проект. Статуя Свободы уже начала ржаветь в Париже, ожидая, когда её погрузят на корабль и доставят в Америку. Тогда Пулитцер начал громить в своих газетах всех: политиков — за отказ от субсидий, богачей — за то, что не дают денег, обывателей — за равнодушие. За два месяца этой кампании Фонд постройки статуи Свободы получил достаточно денег на завершение строительства. Памятник открывал лично президент США Гровер Кливленд. Произошло это 28 октября 1886 года. А созданный Пулитцером романтический ореол вокруг статуи Свободы существует и по сей день.

Библиография 
 Brian, Denis. Pulitzer: A Life (2001).

Примечания

Ссылки 
 
 Paper on Pulitzer’s life and journalism
 A detailed biography
 St. Louis Walk of Fame

Журналисты США
Издатели США
Похороненные на кладбище «Вудлон»